В 1958 году чемпионат мира по греко-римской борьбе прошёл 24—27 июля в Будапеште (Венгрия).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба (мужчины)

Литература 
 Международная спортивная жизнь: Чемпионат мира по классической борьбе. Будапешт (Венгрия). 24—27 июля. // Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. — М.: Советская энциклопедия, 1959. — С. 627.

Ссылки 
 FILA Database

1958
Международные соревнования по борьбе в Венгрии
Международные спортивные соревнования в Будапеште